Евге́ний Мацие́вский:
 Мациевский, Евгений Иосифович (1845—1910) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Мациевский, Евгений Олегович (род. 1945) — художник.